Francesc de Borbó (1519-1546), príncep francès i comte d'Enghien
 Francesc Lluís de Borbó-Conti (1664-1709), IV príncep de Conti
 Francesc de Borbó i Farnese (1717), infant d'Espanya
 Lluís Francesc de Borbó-Conti (1734-1814), VI príncep de Conti
 Francesc de Borbó-Dues Sicílies (1777-1830), rei de les Dues Sicílies
 Francesc de Paula de Borbó (1794-1865), infant d'Espanya
 Francesc d'Assís de Borbó i Borbó-Dues Sicílies (1822-1902), rei consort d'Espanya
 Francesc de Borbó-Dues Sicílies (1827-1892), príncep del regne de les Dues Sicílies
 Francesc de Paula de Borbó i Castellví (1853-1942), noble i diputat espanyol
 Francesc Xavier de Borbó i Parma (1889-1977), duc titular de Parma
 Francisco de Borbón y Martínez-Bordiú (1972-1984), fill d'Alfons de Borbó i Dampierre.